Con el nombre huargo nos podemos referir a:

 un huargo, ser fantástico de la mitología nórdica;
 los huargos descritos por J. R. R. Tolkien en su legendarium, a partir de las criaturas anteriores; o
 los huargos de Canción de hielo y fuego, serie de novelas escritas por George R. R. Martin.